Бурж  (, ) — главный город департамента Шер во Франции, на реке  и . Исторически — столица провинции Берри и герцогства Беррийского. Население — 68 980 жителей (2008).

История 
До прихода римлян укреплённый Аварик был одним из важнейших городов Галлии, центром кельтского племени битуригов. По некоторым оценкам, имел около 40000 жителей. В 52 г до н. э. Верцингеториг мужественно оборонял его от Юлия Цезаря (см. осада Аварика). Диоклетиан сделал Аварик столицей провинции Аквитания Первая.

Карл Великий благоволил Буржу и восстановил его значение как столицы Аквитании. Город был крупным религиозным центром средневековья; первый буржский епископ, святой Урсин, как считается, жил ещё в III веке. В политическом отношении средневековый Бурж — главный город герцогов Беррийских. Такие граждане Буржа, как Жак Кёр, не имели во Франции соперников по богатству.

На исходе Столетней войны Карл VII держал в 1422-37 гг. в Бурже свой двор; здесь же у него родился сын, будущий Людовик XI, который основал в Бурже университет, просуществовавший до Французской революции. В этом университете преподавал знаменитый юрист Куяций. Именно в Бурже обратился к учению Лютера Жан Кальвин. В 1849 г. в Бурже проходил политический процесс Бланки, Луи Блана, Распайля и др. по делу о майском покушении 1848 г.

Климат

Достопримечательности 

В Бурже сохранилось много замечательных памятников средневекового искусства. Всемирной славой пользуется кафедральный собор св. Стефана — один из чистейших образцов готического стиля, построенный в XIII веке всего за полвека, что по тем временам было очень сжатым сроком. Витражи собора — одни из лучших по сохранности и качеству исполнения. В крипте — усыпальница герцогов Беррийских. В 1992 г. Буржский собор объявлен памятником Всемирного наследия человечества.

Помимо того, сохранились дворец архиепископа (который носит титул патриарха Аквитании), здание префектуры, ратуши, две сторожевые башни римского происхождения и дворец Жака Кёра — один из самых блистательных памятников средневекового гражданского зодчества в Европе.

Известные жители и уроженцы 
 Аркадий Буржский (ум. 549) — католический святой, епископ Буржа.
 Барду, Аженор (1829—1897) — французский политик и публицист.

Города-побратимы 
Бурж состоит в дружеских взаимоотношениях со следующими городами-побратимами:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Бурж

 

Коммуны департамента Шер
Префектуры Франции